Ким До Хён:
* Ким До Хён (род. 1986) — южнокорейский боксёр.
 Ким До Хён (en; род. 1990) — южнокорейский футболист.
 Ким До Хён (род. 1994) — южнокорейский футболист.